Die If Stockholm Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 21. Oktober 2012 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup, sowie in Wien die Erste Bank Open gespielt, die genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letztjährige Sieger im Einzel war Gaël Monfils, der in diesem Jahr nicht mehr teilnahm. Im Finale standen sich die beiden Topgesetzten gegenüber. Dabei gewann der Tscheche Tomáš Berdych in drei Sätzen gegen Jo-Wilfried Tsonga. Für Berdych war es nach dem Sieg in Montpellier bereits sein zweiter Titel in diesem Jahr sowie sein achter Titel insgesamt auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi die Titelverteidiger. Während Bopanna in diesem Jahr nicht mehr teilnahm, spielte Qureshi an der Seite von Jean-Julien Rojer und schied im Halbfinale gegen Marcelo Melo und Bruno Soares aus. Das brasilianische Duo siegte auch im Finale gegen Robert Lindstedt und Nenad Zimonjić in drei Sätzen. Für das Duo war es der vierte gemeinsame Titel, davon er erste in diesem Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Stockholm Open 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Qualifikation für den Einzelbewerb auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Stockholm